Teodorico de Alsacia (hacia 1099/1101 - † 17 de enero de 1168 en Gravelinas), hijo del duque Teodorico II de Lorena (Teodorico el Valiente) (v.1055 - † 1115) y de Gertrudis de Flandes (v.1070 - † 1117), hija a su vez del conde Roberto I de Flandes, conocido como Roberto el frisón, y de Gertrudis de Sajonia.

Fue señor de Bitche (fechas desconocidas) y conde de Flandes de 1128 a 1168. Enviudó en 1133 de Margarita de Clermont Beauvaisis, viuda ella misma de Carlos el Bueno, con la que solo tuvo una hija, y se casó de nuevo tras su regreso de Palestina con Sibila de Anjou.

Vida 
Tras la muerte de Carlos I de Flandes (Carlos el Bueno), en 1127, Teodorico de Alsacia reivindica el condado de Flandes, como nieto del conde Roberto I, pero el rey Luis VI de Francia impone a su protegido, su cuñado Guillermo Clito.  La política y la actitud del nuevo conde hacia las libertades flamencas lo hacen rápidamente impopular y a final del año, Brujas y Gante, y después Lille y Saint-Omer, reconocen como conde a Teodorico, inicia la lucha contra Guillermo apoyado por nobles del Flandes imperial.

Luis VI pide al arzobispo de Reims la excomunión de Teodorico, y después sitia Lille, pero debe retirarse ante la amenaza inglesa (Enrique I de Inglaterra, tío de Guillermo, apoyaba a Teodorico y le había transmitido sus derechos sobre Flandes). Teodorico sufre sendas derrotas en Tielt y Oostkamp y se refugia en Brujas, de donde también debe huir, refugiándose finalmente en la fortaleza de Aalst, donde Guillermo le pone sitio ayudado por Godofredo el Barbudo y las tropas francesas. El asedio termina con la inesperada muerte de Guillermo Clito el 27 de julio de 1128, que deja a Teodorico como único aspirante al condado.

En 1128 inaugura su gobierno en Gante, y después se hace reconocer en todas las ciudades del condado y por el rey de Inglaterra, que obliga a los señores ingleses de Flandes a rendir vasallaje a Teodorico. A partir de 1132, el nuevo conde jura lealtad a Luis VI para conseguir el apoyo del rey francés contra las pretensiones de Balduino IV de Henao al condado de Flandes.

Una de las características de la vida de Teodorico es el número de sus viajes a Tierra Santa, donde parte de cruzada cuatro veces, la primera en 1139. 

En Palestina lidera una victoriosa expedición contra Cesarea de Filipo, ciudad fundada por el tetrarca Herodes Filipo II. Gracias a esta victoria obtuvo la mano de Sibila de Anjou, viuda de Guillermo Clito, su adversario por el condado de Flandes. Sibila era hija de Fulco V de Anjou, rey de Jerusalén, lo que dio gran prestigio a este matrimonio. Teodorico combatió al lado de su suegro Fulco V la invasión de las colinas de Galaad, una zona montañosa al este del río Jordán.

Vuelve a Flandes para intervenir en las querellas sobre el ducado de Baja Lorena. Teodorico responde a la llamada del consejo de regencia de Godofredo III de Lovaina y reprime la rebelión de dos señores sublevados en Vilvoorde. Después, el conde de Flandes recibe el homenaje del duque de Brabante.

Teodorico parte de nuevo en 1147 para participar en la Segunda Cruzada. Dirige el paso del río Menderes y asiste a la Haute Cour celebrada en 1148 en Ptolemaida Hermia que reunió al rey Luis VII de Francia, el emperador Conrado III de Alemania y el rey Balduino III de Jerusalén. Combate en la batalla de Antalya y ese mismo año se une al ejército del rey Balduino II en Acre.

Durante su ausencia, Balduino IV de Henao invade el Condado de Flandes. La condesa Sibila, que está de parto, reacciona con firmeza y hace saquear el Condado de Henao en respuesta a los abusos perpetrados por Balduino en Artois. El obispo de Reims interviene y consigue que se firme una tregua. A su regreso en 1150, Teodorico se resarce venciendo en Bouchain a Balduino IV, a pesar de que este contaba con la ayuda del conde Enrique IV de Namur y del obispo de Lieja, Enrique II de Leez. En las conversaciones de paz entre los dos condes, Teodorico concede la mano de su hija Margarita al hijo de Balduino IV, el futuro Balduino V de Henao.

En 1155 funda la Casa de la Orden del Temple en Douai.

Siguiendo con su política matrimonial, Teodorico casa en 1156 a su hijo mayor con Isabel de Vermandois, hija y heredera del conde Raúl I de Vermandois y Valois. Al año siguiente vuelve a Tierra Santa, esta vez con su esposa. Participa en el sitio que pone Balduino II a la fortaleza de Shaizar, pero a causa de una disputa entre Teodorico y Reinaldo de Châtillon sobre los derechos de ambos sobre la potencial captura, la fortaleza se mantiene en manos musulmanas. Regresa a Flandes en 1159 sin Sibila, ya que la condesa decide permanecer en Betania y tomar los hábitos en el convento de San Lázaro. Su hijo Felipe, que se ha encargado con acierto del gobierno durante su ausencia, queda asociado al poder.

En 1164 vuelve a Palestina, donde acompaña al rey Amalarico I de Jerusalén a Antioquía y Trípoli. Tras su regreso en 1166, adopta como sello un arbusto con dátiles, y de reverso, una cabeza coronada de laureles.

Muere el 17 de enero de 1168 en Gravelinas y es enterrado en la Abadía de Watten, cerca de Saint-Omer.

Balance de su gobierno 
El gobierno de Teodorico fue moderado: restaura una cierta paz interior, desarrollando una administración condal que hasta entonces había sido poco más que embrionaria. La suya es una era de desarrollo económico, de expansión de las tierras agrícolas por roturación y de fundación de establecimientos comerciales. Bajo el mandato de Teodorico, Flandes conoce su mayor extensión territorial. 

Fue también un infatigable caballero cruzado, como demuestran sus cuatro peregrinaciones a Tierra Santa.

Ascendencia

Descendencia 
Su primera esposa, Margarita de Clermont Beauvaisis (o Swanhilde), muere en 1133, dejando una única hija, Laurette, que casó cuatro veces: 
 Ivan, conde de Aalst
 Enrique II, duque de Limburgo
 Raúl I, conde de Vermandois
 Enrique IV, conde de Luxemburgo. 
Laurette se retiró finalmente a la abadía de Forest, en Bruselas, donde murió en el año 1170.

Teodorico de Alsacia se casó en segundas nupcias con Sibila de Anjou, viuda de Guillermo Clito, con quien tuvo seis hijos:
 Felipe de Alsacia (†1191) 
 Mateo de Boulogne (†1173), que casó con la condesa María de Boulogne 
 Margarita de Alsacia (†1194), que casó con  Balduino V, conde de Henao
 Gertrudis de Flandes (†1186), que casó con Humberto III de Saboya y en segundas nupcias con Hugo III de Oisy. En 1177 se retiró como religiosa en Mesina
 Matilde (†1194), abadesa de Fontevraud
 Pedro de Flandes, obispo de Cambrai (†1176)

Referencias

Bibliografía 
 Edward Le Glay, Histoire des comtes de Flandre jusqu'à l'avènement de la Maison de Bourgogne, Comptoir des Imprimeurs-unis, París, MDCCCXLIII.
 Henri Platelle y Denis Clauzel, Histoire des provinces françaises du Nord, 2. Des principautés à l'empire de Charles Quint (900-1519), Westhoek-Editions Éditions des Beffrois, 1989, ISBN 2-87789-004-X.
 Georges-Henri Dumont, Histoire de la Belgique, Histoire/le cri, Bruselas 1977, ISBN 2-87106-182-3
 Cécile y José Douxchamps, Nos dynastes médiévaux, Wepion-Namur 1996, José Douxchamps, editor; ISBN 2-9600078-1-6.
 Alphonse Wauters Thierry d'Alsace: étude sur le règne de ce prince 1863

Notas y referencias

Enlaces externos 

 Abadía de Watten, donde está inhumando Teodorico de Alsacia

Condes de Flandes del siglo XII
Casa de Metz
Flamencos del siglo XII
Participantes cristianos en las cruzadas
Participantes cristianos en la segunda cruzada